Legend ("leggenda" in inglese) può riferirsi a:

Automobili 
 Honda Legend – automobile prodotta dalla casa automobilistica Honda

Cinema 
 Legend – film di Ridley Scott del 1985
 Legend – film di Brian Helgeland del 2015
 Legend – casa cinematografica di pornografia

Fumetti 
Legend – crossover degli anni novanta con i principali supereroi DC Comics
Legend – linea editoriale della Dark Horse Comics dedicata a creazioni che restavano di proprietà degli autori

Libri 
 La leggenda dei Drenai (Legend) – romanzo di David Gemmell del 1984
 Legend – romanzo di Marie Lu del 2011

Musica 
 Legend – album dei Poco del 1978
 Legend – album postumo di Bob Marley e The Wailers del 1984
 Legend – album dei Clannad del 1984
 Legend – album dei Tangerine Dream del 1986 (colonna sonora del film di Ridley Scott)
 Legend – compilation dei Lynyrd Skynyrd del 1987
 Legend – album di Henry Cow del 1991
 Legend – album di Mississippi John Hurt del 1997
 Legend – album di Ondekoza del 1997
 Legend – album di Peter Green del 1999
 Legend – album di Anthony Phillips del 1999
 Legend – doppio album di Miriam Makeba del 2001
 Legend – album di P. J. Proby del 2006
 Legend – EP degli Abigail Williams del 2006
 Legend – album di Albert Hammond del 2010
 Legend – album degli Zaïko Langa Langa
 Legend – raccolta dei Toto del 1996.
 Legend – album di John Legend del 2022

 Legend – gruppo musicale britannico formatosi nel 1968
 Legend – album dei Legend del 1970
 Legend – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1978
 Legend Music – etichetta discografica

Televisione 
 Legend – serie televisiva statunitense del 1995
 Legend – serie televisiva irlandese del 2006

Videogiochi 
 Legend – videogioco della Seika Corpper per SNES
 Legend – produttore di videogiochi britannico 1983-1985

Pagine correlate 
Legends